Die German Open 1986 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin (West). Das WTA-Turnier der Kategorie World Tour war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 12. bis 19. Mai statt.

Das Einzel-Finale gewann Steffi Graf gegen Martina Navratilova mit 6:2 und 6:3. Im Doppel besiegte die Paarung Steffi Graf/Helena Suková im Endspiel Martina Navrátilová und Andrea Temesvári mit 7:5 und 6:2.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Berlin